Institutionsvård kan innebära något av följande:
 Vård i familjehem
 Vård vid vårdhem eller äldreboende
 Vård vid psykiatriskt sjukhus, inklusive:
 Psykiatrisk tvångsvård
 Rättspsykiatrisk vård och tvångsvård
Sluten ungdomsvård